Ruda fina puede referirse a:
 El nombre común de la planta Ruta angustifolia.
 El nombre común de la planta Sanguisorba minor.